Do you want to dance? (als samentrekking: Do you wanna dance?) kan verwijzen naar:

 Do you want to dance (Freeman), een lied van Bobby Freeman en single uit 1958 met ruim zeventig latere versies van onder meer: Cliff Richard (1962), The Beach Boys (1965), John Lennon (1975) en Dee Dee Ramone (1978)
 Do You Want to Dance? (Bette Midler), de coveruitvoering van Bette Midler uit 1972
 Do you wanna dance (Blue), single van Barry Blue uit 1973 (géén cover van Freemans nummer)
 Do you wanna dance?, een TV-film uit 1999 van regisseur Michael A. Nickles met onder anderen Robert Costanzo
 Do you want to dance?, een drietal dansinstructievideo's uit 2004 met Teresa Moon